II koncert fortepianowy (KV 39)
 II koncert fortepianowy (Rachmaninow)